Amerikai Egyesült Államok
Union Hill (Alabama)
Union Hill (Surry megye, Észak-Karolina)
Union Hill (Illinois)
Union Hill (Kalifornia)
Union Hill (Kansas City), Missouri
Union Hill (Minnesota)
Union Hill (Hudson megye, New Jersey)
Union Hill (Morris megye, New Jersey)
Union Hill (Henderson megye, Texas)
Union Hill (Buckingham megye, Virginia)
Union Hill (Richmond, Virginia)
Union Hill-Novelty Hill, Washington